

Botanica 
 Rovere – pianta del genere Quercus
 Rovere – simbolo araldico

Geografia 
 Rovere – frazione di Rocca di Mezzo in provincia dell'Aquila
 Rovere – frazione di Valmozzola in provincia di Parma
 Rovere – quartiere di Forlì (FC)
 Villa Rovere – frazione di Forlì

Musica 
 rovere – gruppo musicale italiano

Persone 
 Gina Rovere – attrice italiana
 Matteo Rovere – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano
 Luigi Rovere – imprenditore e produttore cinematografico italiano

 Della Rovere – famiglia storica italiana

Pagine correlate 
 Roveri
 Roveré